Дэниэл Акпейи (; 3 августа 1986, Нневи) — нигерийский футболист, вратарь клуба «Чиппа Юнайтед» и сборной Нигерии.

Карьера

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Габрос Интернешнл» из своего родного города, с 2005 года выступал за первую команду клуба. В январе 2007 года перешёл в «Насарава Юнайтед», в обоих клубах был основным вратарём.

С 2010 года выступал за «Хартленд», в его составе участвовал в матчах Лиги чемпионов Африки. В 2011 и 2012 годах вместе со своим клубом выигрывал Кубок Нигерии. В марте 2014 года перешёл в состав принципиальных соперников «Хартленда» — «Варри Вулвз».

Летом 2015 года подписал двухлетний контракт с южноафриканским клубом «Чиппа Юнайтед». Первый матч за новую команду сыграл 25 сентября 2015 года против «Полокване Сити».

Карьера в сборной 
В январе 2005 года участвовал в юношеском чемпионате Африки (до 20 лет), который проходил в Бенине. В финале турнира Нигерия обыграла Египет со счётом (2:0).

В 2005 году стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира в составе молодёжной сборной Нигерии. В 2008 году входил в расширенный список олимпийской сборной страны перед Олимпиадой в Пекине, но в окончательный состав не попал.

С 2013 года вызывался в главную сборную Нигерии в качестве запасного вратаря. В 2014 году в составе сборной игроков национального чемпионата участвовал в чемпионате африканских наций, на турнире был дублёром Чигози Агбима. В том же году рассматривался кандидатом в расширенном списке для участия в чемпионате мира.

Первый матч за национальную сборную Нигерии сыграл 29 марта 2015 года против команды ЮАР, получив возможность выйти в стартовом составе из-за травмы Винсента Эньеамы. В этой игре вратарь отразил пенальти и был признан лучшим игроком встречи.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Нигерии по футболу
Игроки сборной Нигерии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Хартленд»
Игроки ФК «Варри Вулвз»
Игроки ФК «Чиппа Юнайтед»
Игроки ФК «Кайзер Чифс»